

Geografia

Austria 
 Assling – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)

Germania 
 Aßling – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Slovenia 
 Assling – antico nome tedesco del comune di Jesenice (Alta Carniola)